Бранка Соврліч (Мостар) — сербська співачка.

Дискографія 
 Треба ми (1984)
 Мазо моја (1985)
 100 година (1986)
 И без тебе живети могу (1987)
 Ти се ни бога не бојиш (1990)
 Лудо срце (1991)
 Најдражи мој (1993)
 Мазо мазо (1994)
 Меду мој и шећеру (1995)
 Тебе нема (1996)
 Црна вила (1998)
 Освета (2002)
 Опасна жена (2005)

Сербські співачки
Попспіваки
Виконавці сербською мовою
Поп-фолк співаки
Серби Боснії і Герцеговини